O Cine Theatro Capitólio é um antigo cine-teatro da cidade de Porto Alegre, localizado no bairro Centro Histórico de Porto Alegre na esquina da rua Demétrio Ribeiro com a Avenida Borges de Medeiros. É patrimônio histórico tombado em nível estadual e municipal.

O prédio foi projetado e construído pelo engenheiro Domingos Rocco, sendo inaugurado em 12 de outubro de 1928. Seu primeiro proprietário foi Luís Fallace, que com esta obra se inseriu numa voga cinéfila surgida na década de 1920 na cidade, quando foram abertos dez novos cinemas. O Capitólio possuía um equipamento moderno para a época, e oferecia 1.295 lugares para espetáculos variados, compreendendo projeção de filmes, apresentações de ballet e teatro, e mesmo concursos de misses.

Com o declínio das salas de cinema de calçada a partir da década de 1960, o Capitólio entrou em processo de decadência, que se acelerou com o arrendamento do imóvel em 1969 para o Grupo Serrador, de São Paulo, passando a apresentar uma programação de baixa qualidade e sofrendo alterações na fachada e espaços internos. Nesta época seu nome foi mudado para Cine Premier.

Foi fechado definitivamente em 1994, já bastante deteriorado, tendo inclusive sofrido um incêndio, embora sua importância tenha sido reconhecida desde 1979, quando o prédio foi listado no rol dos bens de interesse cultural do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre. Sua inclusão foi confirmada na revisão do Inventário dos Bens Culturais Imóveis do Município de Porto Alegre de 1995, quando sua posse passou para o município, e em 2002 ocorreu seu tombamento em nível municipal.

A partir de 2004, foi iniciada uma parceria entre a FUNDACINE e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com apoio da AAMICA (Associação dos Amigos do Cinema Capitólio), com vistas à completa restauração do prédio e sua transformação em uma cinemateca, projeto patrocinado pela Petrobrás, através da Lei Rouanet. O Cine Theatro Capitólio foi finalmente tombado pelo IPHAE em 2006, após solicitação do IECINE – Instituto Estadual de Cinema.

A reinaugurada Cinemateca Capitólio é administrada pela FUNDACINE em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura. Seu escopo é reunir todo o acervo audiovisual do Rio Grande do Sul. Seus espaços internos foram reorganizados, criando-se uma sala de cinema de 164 lugares, sala de projeção multimédia, café e espaço de exposição e um centro de documentação composto por áreas de acervos, biblioteca e sala de pesquisa de vídeos.

Sua fachada é rica em ornamentação em relevo, típíca do seu estilo eclético. Possui um bloco de esquina mais avantajado, tripartido, com uma entrada maior centralizada no térreo, com outras menores nos lados, protegidas sob projeções decoradas com frisos em motivos florais. Acima destas projeções, lateralmente, janelas triplas se organizam sob um grande arco redondo que sobe até o último pavimento, sendo que o centro deste bloco possui dois grupos de janelas unidas verticalmente por uma mesma moldura e coroadas com pequenos florões. O frontão central se resume em uma platibanda lisa e levemente arqueada, ladeada por frontões mais elevados decorados com relevos e pinhas sobre as pilastras de apoio. À direita deste bloco principal um módulo imita a divisão central do bloco de esquina, e à esquerda uma longa fachada se desenvolve com maior número de módulos similares. Delicadas luminárias de ferro com globos de vidro completam a decoração externa.

Ver também 
 História de Porto Alegre
 Arquitetura de Porto Alegre
 Cultura de Porto Alegre
 Lista de bens tombados pelo IPHAE
 Cinemateca

Referências

Ligações externas 

 

Capitolio
Centros culturais do Rio Grande do Sul
Prédios de Porto Alegre
Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul
Patrimônio histórico de Porto Alegre
Arquivos cinematográficos
Arquitetura eclética no Brasil